De femte Världsmästerskapet i rugby 2003 spelades mellan 10 oktober och 22 november i Australien. England blev världsmästare.

Gruppspel

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar

2003 i Australien
Rugby
Sportåret 2003
Sportevenemang i Australien